Jorgeana  Braga (São Luís,  1975)  é uma escritora e poeta  brasileira.

Biografia 

Publicou a coletânea de poemas Janelas Que Escondem Espíritos e o volume em prosa A Casa do Sentido Vermelho, pelo qual recebeu o Prêmio Aluísio Azevedo no XXXIV Concurso Literário e Artístico Cidade de São Luís. Tem inéditos os livros Cemitério de Espumas (no prelo) e Abololôs: poemas para caixa de fungos e Sangrimê (prosa). Vive e trabalha em São Luís do Maranhão.

Obras 

1997 – Janelas Que Escondem Espíritos
2012 – A Casa do Sentido Vermelho

Ligações Externas 

Germina Literatura

Prêmios 

 XXXIV Concurso Literário e Artístico Cidade de São Luís,  Prêmio Aluísio Azevedo

Escritoras do Brasil

Escritores do Maranhão
Poetas do Maranhão
Naturais de São Luís (Maranhão)